Футбольная Конференция Англии 1993/94 годов — 15-й сезон Футбольной Конференции Англии.

В Футбольной Конференции играют как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы. Футбольная Конференция является пятым и самым низким из 5 общенациональных дивизионов в Англии, ниже Премьер-лиги и трех дивизионов Футбольной лиги. По завершении каждого сезона, победитель Футбольной Конференции выходит в Третий дивизион Футбольной лиги.

Вышедшие и вылетевшие команды 
Пришедшие команды
 Галифакс Таун (из Третьего дивизиона Футбольной лиги)
 Саутпорт (из Северной Премьер-лиги)
 Довер Атлетик (из Южной Футбольной лиги)

Выбывшие команды
 Уиком Уондерерс (в Третий дивизион Футбольной лиги)
 Фарнборо Таун (в Истмийскую лигу)
 Бостон Юнайтед (в Южную Футбольную лигу)

Турнирная таблица 

1 «Киддерминстер Харриерс» не вышел в Футбольную лигу, потому что не отвечал требованиям лиги.

2 «Мертир-Тидвил» был оштрафован на 2 очка.

Ссылки 
 Официальный сайт

1993
Англия-5
Англия-5
Спорт в Великобритании в 1993 году
Спорт в Великобритании в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994